Сантиагу:

 Сантиагу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Сантиагу — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.

Фамилия

 Сантиагу, Жоржи (род. 1980) — бразильский боец ММА.

См. также 
 Сантьяго (значения)